Zaniéna est le nom de deux communes de la région de Sikasso au Mali :
 Zaniéna, dans le cercle de Koutiala ;
 Zaniéna, dans le cercle de Sikasso.